Alba Hernández – pallavolista spagnola nata 1987
 Alba Hernández – pallavolista portoricana nata nel 1994